Okolona kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Okolona (Arkansas)
Okolona (Kentucky)
Okolona (Mississippi)